

Antropologia
 Comanche – popolo nativo dell'America del Nord

Cinema
 La saga dei comanches (Comanche) – film del 1956 diretto da George Sherman

Geografia

Bolivia
 Comanche – comune del dipartimento di La Paz

Stati Uniti
 Comanche – località dell'Oklahoma 
 Comanche – località del Texas

Altro 
 Comanche – serie a fumetti creata da Greg (testi) ed Hermann (disegni)
 Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche – programma statunitense per la costruzione di elicotteri
 Lingua comanche – lingua dei comanche

Pagine correlate 
 Contea di Comanche